Мартіна Навратілова була чинною чемпіонкою, але того року не брала участі.

Штеффі Граф виграла титул, перемігши у фіналі Зіну Гаррісон з рахунком 6–1, 7–5.

Сіяні гравчині 
Сіяну чемпіонку виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули.

  Штеффі Граф (переможниця)
 n/a
  Мануела Малєєва (чвертьфінал)
  Наташа Звєрєва (півфінал)
  Зіна Гаррісон (фінал)
  Барбара Поттер (1-ше коло)
  Лариса Савченко (1-ше коло)
  Гелен Келесі (чвертьфінал)

Сітка

Посилання 
 1989 Virginia Slims of Washington Draw 

Virginia Slims of Washington
Тур WTA 1989